LFS peut signifier :

En informatique :
 Linux From Scratch est un projet permettant de construire sa propre distribution Linux.
 Le Large file support désigne la capacité d'un système d'exploitation 32 bits à pouvoir créer des fichiers supérieurs à .
 Live for Speed est un jeu vidéo de course automobile édité en 2002.
 Large File Storage pour Git est une extension permettant d'indexer des fichiers volumineux à un référentiel Git, en stockant ces fichiers sur des espaces spécifiques.

Autre :
 La Libertarian Futurist Society est une organisation qui décerne chaque année le prix Prometheus, prix littéraire récompensant la meilleure œuvre de science-fiction d'esprit libertarien.
 Le Nova LFS est un modèle d'autobus urbain à plancher bas introduit en 1995 par la société Nova Bus.
 LFS Ligue Francophone de Squash. Cette ligue représente la fédération de squash des joueurs francophones de Belgique, et compose avec la VSF (son pendant néerlandophone belge), la BSF, la Fédération de Squash de Belgique.

 LFS : le lycée français de Séoul est un établissement scolaire français situé à Séoul
 LFS : le lycée français de Singapour est un établissement scolaire français situé à Singapour
LFS : le Syndrome de Li-Fraumeni, syndrome de prédisposition au cancer
LFS pour Low Field Strength : faible intensité de champ) ou LFSE, est un synonyme de LILE, un groupe d'éléments chimiques.

Sigle de 3 caractères